ARW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Arad (Romania)
 arw – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua arawak
 operatore ARW – agente di commercio web